Jméno Jim Hall nese více osob:

 Jim Hall (kytarista) (1930–2013) – americký jazzový kytarista a skladatel
 Jim Hall (automobilový závodník) (* 1935) – americký automobilový závodník startující mj. ve Formuli 1
 Jim Hall (programátor) – počítačový programátor a koordinátor projektu FreeDOS

Podobné jméno 
 James Hall